Recydywista – ostatni album studyjny polskiego rapera Chady. Został wydany 1 grudnia 2017 roku. Za produkcję całego materiału odpowiedzialny był RX. Na płycie wystąpiło tylko dwóch gości, tj. Smolasty oraz Z.B.U.K.U. Limitowana edycja wydawnictwa zawiera dodatkowy utwór pt. „Z potrzeby serca”.

Album dotarł do 13. miejsca polskiej listy sprzedaży OLiS i uzyskał certyfikat złotej płyty.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2017
Albumy Chady
Albumy Step Records
Albumy wyprodukowane przez RX-a